Le Parti national indépendant est le nom des partis politiques suivants :
 Parti national indépendant au Lesotho ;
 Parti national indépendant au Luxembourg ;
 Parti national indépendant au Népal.